Terryville podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Terryville (Connecticut); o
  Terryville (Nueva York).